Steze slave oziroma Paths of Glory je lahko:

 Steze slave, roman Humphreyja Cobba
 Steze slave, vojni film Stanleyja Kubricka iz leta 1957, posnet po Cobbovem romanu
 Steze slave, roman Jeffreyja Archerja
 Steze slave, namizna vojaško-strateška igra s kartami o prvi svetovni vojni